В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 1999 года в Парагвае, проходившем в период с 29 июня по 18 июля 1999 года.

Группы 
Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Боливия

Парагвай

Перу

Япония

Группа B

Бразилия

Венесуэла

Мексика

Чили

Группа C

Аргентина

Колумбия

Уругвай

Эквадор

Примечания 

1999
1999
Футбол в Южной Америке в 1999 году